Chasjoeri (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Sjida Kartli
 Chasjoeri (stad), het bestuurlijk centrum van deze gemeente